

Дани сећања 

1310-е п. н. е.